Der Falke steht für:

 Der Falke (1981), deutsch-jugoslawischer Film von Vatroslav Mimica
 Der Falke (2021), internationaler Film von Stefan Arsenijević
 Der Falke (Zeitschrift), monatlich erscheinende ornithologische Zeitschrift
 Der Falke und der Schneemann, US-amerikanischer Film von John Schlesinger (1985)
 Der Falke von Sachalin, Erzählung des russischen Schriftstellers Wladimir Korolenko (1885)

Siehe auch:
 Falke
 Der kopflose Falke